Spojení písmen H a D může mít různé významy:

HD 
 bývalá SPZ malých motocyklů okrese Hodonín
 hard disk – pevný disk
 HD+ (televizní stanice) – název pro jednu konkrétní českou kabelovou TV, placenou službu
 HD – izotopolog molekulárního vodíku složený jednoho atomu vodíku (protia) a jednoho atomu deuteria, někdy nazývaný deuterid vodíku

rozlišení 
 720p – označováno jako HD rozlišení s poměrem stran 16 : 9
 1080p – Full HD, ještě vyšší rozlišení obrazu, obrazovek, s poměrem stran 16 : 9. Uplatňuje se především u digitálního videa.
 High-definition television – Full HD televize, v porovnání analogovou televizí, ve vysokém rozlišení
 High Definition Video

hd 
 Hospodářské dějiny

Externí odkazy